Нау́чный — топоним.

Казахстан 
 Научный — посёлок в Шортандинском районе Акмолинской области.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Научный — посёлок городского типа в Бахчисарайском районе Крыма.

Украина 
 Научный — железнодорожная платформа Южной железной дороги, находящаяся в посёлке Высокий Харьковской области.